El término vivienda hace referencia, en esta enciclopedia:

a vivienda
a Vivienda, Construcción y Decoración, un programa de televisión en Chile;
a vivienda colonial
a Vivienda de Protección Oficial
a vivienda digna
a vivienda eficiente
a vivienda en España
a vivienda en Japón
a vivienda prefabricada
a vivienda protegida
a vivienda pública
a vivienda unifamiliar
a vivienda (antigua Roma)

Véase también
chabola
favela
infravivienda
suburbio